Das Wort Rechnung bezeichnet:

 ein Dokument, mit dem eine Leistung abgerechnet wird, siehe Rechnung
 im Schweizer Sprachgebrauch einen Haushaltsplan
 die Lösung einer mathematischen Aufgabe, siehe Rechnen

Siehe auch